Great Broughton hace referencia a:

 Great Broughton (Cumbria), Inglaterra
 Great Broughton (Yorkshire del Norte), Inglaterra